Scare Yourself Alive var en koncertturné af danske D-A-D fremført i 2005 og 2006. I 2005 spillede de i skandinavien, og den eneste festival de spillede på var Roskilde Festival.

I efteråret tog de på en indendørs turné i Danmark, Sverige, Finland og Norge.

I 2006 tog de på en stor dansk festival turné og sluttede året af med en Europa turné.

Sætliste Roskilde Festival 2005 

 Lawrence of Suburbia
 A Good Day (To Give It Up)
 Scare Yourself
 The Road Below Me
 Soft Dogs
 Hey Now
 Evil Twin
 Jihad
 Grow Or Pay
 Something Good
 Everything Glows
 Unexplanied
 Camping in Scandinavia
 Bad Craziness 
 Last Chance To Change
 Marlboro Man
 Sleeping My Day Away 
 Laugh In A Half
 It's After Dark

Sætliste Efterår 2005 

 Lawrence of Suburbia
 A Good Day (To Give It Up)
 Isn't That Wild
 Point of View
 Scare Yourself
 Soft Dogs
 Home Alone 4
 Something Good
 Allright
 Makin' Fun Of Money
 No Hero
 Riding With Sue
 Hate To Say I Told You So
 Hey Now
 Everything Glows
 Camping In Scandinavia
 Sleeping My Day Away
 Bad Craziness
 Unexplanied 
 Little Addict
 Evil Twin
 Overmuch 
 Laugh In A Half
 It's After Dark

Tour datoer 

D-A-D